Samantha "Sami" Kennedy-Sim (ur. 26 maja 1988 w Mona Vale) – australijska narciarka dowolna, specjalizująca się w skicrossie. W 2014 roku wystąpiła na igrzyskach olimpijskich w Soczi, gdzie zajęła 28. miejsce w skicrossie. Podczas igrzysk w Pjongczangu w 2018 roku uplasowała się na ósmej pozycji. Była też między innymi dwunasta na mistrzostwach świata w Kreischbergu w 2015 roku i rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Sierra Nevada. W zawodach Pucharu Świata pierwsze podium wywalczyła 11 lutego 2017 roku w Idre, gdzie zajęła drugie miejsce. Rozdzieliła tam Szwedkę Sandrę Näslund i Katrin Ofner z Austrii. Najlepsze wyniki w osiągnęła w sezonie 2011/2012, kiedy to zajęła 37. miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji skicrossu była jedenasta.

Jej mężem jest australijski biegacz narciarski, Ben Sim.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2007/2008: 131.
 sezon 2009/2010: 83.
 sezon 2010/2011: 66.
 sezon 2011/2012: 37.
 sezon 2012/2013: 120.
 sezon 2013/2014: 83.
 sezon 2014/2015: 65.
 sezon 2015/2016: 63.
 sezon 2016/2017: 49.
 sezon 2018/2019: 52.
 sezon 2019/2020: 63.
Od sezonu 2020/2021 klasyfikacja skicrossu zastąpiła klasyfikację generalną.
 sezon 2020/2021: 23.
 sezon 2021/2022: 22.

Miejsca na podium zawodów PŚ 
  Idre – 11 lutego 2017 (skicross) – 2. miejsce
  Arosa – 15 grudnia 2020 (skicross) – 3. miejsce

Pozycje w poszczególnych zawodach skicrossu

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Australijscy narciarze dowolni
Australijscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1988